María Rocío Stevenson Covo (Cartagena de Indias, 17 de febrero de 1979) es una presentadora y modelo colombiana.

Concurso Nacional de Belleza de Colombia 2000 
María Rocío Stevenson se dio a conocer en el Concurso Nacional de Belleza de 2000 en Cartagena. En este certamen obtuvo el título de Virreina Nacional, representando al departamento de Bolívar. Al año siguiente obtuvo la corona de Miss Suramérica.

Posición

Premios 
 Señorita fotogénica

Puntaje de la noche  
El siguiente es el puntaje de las semifinalistas de la noche:

{| class="wikitable sortable collapsible"
|-
! Representante !! Traje de gala !! Traje de baño 
|-
| style="background-color:#FADADD;"|Cartagena D. T y C.||style="background-color:#FADADD;"|9.5 ||style="background-color:#FADADD;"|9.7
|-
| style="background-color:#eadafd;" |Bolívar||style="background-color:#eadafd;" |9.4 ||style="background-color:#eadafd;" |9.5
|-
| style="background-color:#ccff99;"|Cauca||style="background-color:#ccff99;"|9.2 ||style="background-color:#ccff99;"|9.5
|-
| style="background-color:#d9eefb;"|Valle||style="background-color:#d9eefb;" |9.3 ||style="background-color:#d9eefb;"|9.3
|-
| style="background-color:#ffff99;"|Santander||style="background-color:#ffff99;" |9.1||style="background-color:#ffff99;"|9.2

Biografía 
María Rocío tiene ascendencia canadiense y estudió Comunicación Social en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá e incursionó en la televisión colombiana en 2002, cuando presentó junto a Salma Osejo el extinto magazín de variedades Así Así del Canal Caracol.

Luego hizo parte del equipo del programa matutino Día a Día, también de Caracol TV, como conductora de la sección La Persistente Rochi, y del programa del defensor del televidente de este canal, denominado Doble vía con Amparo Pérez.

Ha sido presentadora de la sección de farándula de Caracol Noticias (hoy Noticias Caracol) en las emisiones de las 07:00 y del fin de semana. En 2004 fue la enviada de dicho informativo para cubrir el detrás de cámaras del reality show Desafío 20.04, convirtiéndose en la presentadora de las siguientes tres temporadas (2005, 2006 y 2007). A partir de abril de 2007 conduce la sección Del Otro Mundo de las 12:30 junto a Iván Lalinde.

Presentadora de TV
 2002 Así Así - Presentadora
 2003-2008 Noticias Caracol - Presentadora de entretenimiento
 2004 Desafío 2004 - Cubrimiento detrás de cámaras 
 2005 Desafío 2005 - Cubrimiento detrás de cámaras 
 2006 Desafío 2006 (Gentv) - Cubrimiento detrás de cámaras 
 2007 Desafío 2007 - Cubrimiento detrás de cámaras 
 2007 Del Otro Mundo - Presentadora junto con Iván Lalinde
 2010-2013 Día a día  - Corresponsal Barranquilla
 2013 Día a día  - Presentadora
 2014-2018 Gol Caracol - Presentadora de la Fiesta del Gol antes de empezar la transmisión con Liliana Bechara.

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 
 Presentadoras de farándula de Caracol Noticias
 Perfil de En Colombia
 Imágenes en Colarte
 El Colombiano

Nacidos en Cartagena de Indias
Modelos femeninas de Colombia
Presentadores de televisión de Colombia
Periodistas de Colombia
Alumnado de la Universidad Sergio Arboleda
Ganadoras de Reina Hispanoamericana
Presentadores de Noticias Caracol
Católicos de Colombia